John Welborn ist der Name folgender Personen:

* John Welborn (Politiker) (1857–1907), US-amerikanischer Politiker
 John Welborn (Rugbyspieler) (* 1970), australischer Rugby-Union-Spieler